Tanada ist der Familienname folgender Personen:

 Ryō Tanada (* 2003), japanischer Fußballspieler
 Shin Tanada (* 1969), japanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Tañada